Příjmení Balcárek nosí více různých osobností:

 Aleš Balcárek (1840–1862) – moravský básník
 Ferdinand Balcárek (1904–1975) – český architekt, s Karlem Koppem autorská dvojice
 Jiří Balcárek – více osobností
 Pavel Balcárek (1940–2015) – moravský historik

Související články 
 Balcar
 Balcarka
 Balzer (Balcer, Baltzer)

Česká příjmení